

Medicina 
 Ago cannula – presidio medico per incannulare una vena
 Cannula oro-faringea – presidio medico utilizzato nella rianimazione
 Cannula nasale – presidio medico utilizzato nella ossigenoterapia

Chimica 
 Cannula – in chimica è un tubo flessibile usato per trasferire campioni liquidi

Geologia 
 Cannula – formazione calcarea

Zoologia 
Cannula – genere di insetti ortotteri della famiglia Acrididae

Altro 
 Cannula da travaso –particolare cannula usata ad esempio in enologia per il travaso